В криптографии, CRAM-MD5 является механизмом аутентификации вида запрос-ответ (, отсюда «CRAM»), определенному в RFC 2195, основанному на алгоритме HMAC-MD5 MAC. Он используется некоторыми реализациями Simple Authentication and Security Layer (SASL).

Протокол 
 Запрос: В аутентификации CRAM-MD5 сервер первый посылает строку запроса клиенту.
 Ответ: Клиент отвечает строкой, созданной следующим образом.
 Запрос был послан как строка, закодированная в base64, которая декодируется.
 Декодированный запрос зашифрован HMAC-MD5 паролем пользователя в качестве секретного ключа.
 Зашифрованный запрос преобразовывается в строку шестнадцатеричных цифр.
 Имя пользователя и пробельный символ присоединяются спереди к шестнадцатеричным цифрам.
 Результат объединения затем кодируется base64 и посылается серверу.
 Сравнение: Сервер использует тот же метод для вычисления ожидаемого ответа. Если полученный ответ и ожидаемый ответ совпадают, то аутентификация пройдена успешно.

См. также 
 Simple Authentication and Security Layer (SASL)
 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 Internet Message Access Protocol (IMAP)
 Post Office Protocol (POP)
 HMAC, MD5

Стандарты Интернета